может означать:
 M7 — рассеянное скопление в созвездии Скорпиона
 M7 — федеральная автомобильная дорога М7 «Волга».
 M7 — индустриальный парк, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, рядом с федеральной автодорогой М7 «Волга».
 Магистраль М7 — автодорога Минск-граница Литвы в Белоруссии.
 M7 — опытный средний танк США периода Второй мировой войны
 M7 «Прист» — самоходная артиллерийская установка США периода Второй мировой войны
 M7 — армейский штык-нож.
 M7 — ирландская автотрасса, ведущая из Нейса в Лимерик
 M7 - мужская туалетная вода французской фирмы Yves Saint Laurent.